Такмичење у трчању на 60 метара у мушкој конкуренцији  на 7. Европском првенству у дворани 1976. одржано је 21. фебруара у Атлетском делу олимпијске хале у Минхену (Западна Немачка). 
  
Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1975. у Катовицама одбранио је Валериј Борзов из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Уествовало је 18 такмичара из 12 ремаља.

  Аустрија 1 
  Бугарска 1 
  Грчка 2
  Западна Немачка 1

    Мађарска  1
  Пољска 2
  Румунија  1
  Совјетски Савез 3

   Финска  1
  Француска 2
  Чехословачка 1
  Шпанија 2

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су прасирана прва тројица из сваке од 4 групе (КВ) .  Светска ранг листа 20. фебруара 1976. 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- 
! Место !! Група!!  Атлетичар !! Земља !!!! ||Резултат!! Бел.
|-bgcolor=ccffcc
| 1. || 1 || align=left| Николај Колесников || align=left|  Совјетски Савез ||6,74 || 6,74 ||6,74 || КВ 
|- bgcolor=ccffcc
| 2. || 3 || align=left| Александае Корнељук   || align=left|  Совјетски Савез  || 6,61 ||   ||6.77 ||  КВ|- bgcolor=ccffcc
| 3. || 1|| align=left| Петар Петров   || align=left|   Бугарска  ||   ||   || 6,71    || КВ|- bgcolor=ccffcc
| 4. || 1 ||align=left| Василиос Папагеоргопулос || align=left|   Грчка  || 6,71  ||   || 6,67    ||    КВ|- 
| 5.|| 1 || align=left| Josep Carbonell   || align=left| Шпанија   ||   ||   ||6,83  || 
|- bgcolor=ccffcc
| 5. || 2  ||align=left| Луис Сариа  || align=left| Шпанија   ||   ||   ||6,83  ||   КВ|- bgcolor=ccffcc
| 5. || 2 || align=left| Зенон Новош  || align=left|  Пољска    ||   ||   || 6,83 ||  КВ|- bgcolor=ccffcc
| 5. || 3||align=left|Анджеј Świerczyński  || align=left|  Пољска    ||   ||   || 6,83 ||  КВ|- bgcolor=ccffcc
| 9. ||  3||align=left| Бернард Петибојс || align=left|  Француска   ||   ||   || 6,86 ||  КВ|-
| 10. || 3|| align=left| Ласло Лукач  || align=left|  Мађарска  ||   ||   || 6.88 ||  
|- bgcolor=ccffcc
| 10. || 4 || align=left|  Валериј Борзов || align=left|   Совјетски Савез   || 6,58   || 6,88  || 6,68  || КВ|- bgcolor=ccffcc
| 12. || 3   ||align=left| Клаудиу Суселеску  || align=left|  Румунија  ||   ||   || 6,89 || КВ|- 
| 13. || 2  || align=left| Карл Хајнц Вајзенсел    || align=left|  Западна Немачка  ||   ||   || 6,90  ||
|- bgcolor=ccffcc
| 13. || 4 ||align=left| Јан Чебен || align=left|  Чехословачка  ||   ||   || 6,90 ||КВ|-
| 15.|| 2 ||align=left| Жан Клод Амуре  || align=left|  Француска  ||   ||   || 6,92 ||
|- bgcolor=ccffcc
| 16. || 4. || align=left| Маркус Пертула || align=left|   Финска  ||   ||   || 	6,98 || КВ|-
|  17. || 4 ||align=left|серафим Лапис  || align=left|   Грчка  ||   ||   ||  6,99  ||
|- 
| 18. || 3|| align=left| Гернот Масинг   || align=left|   Аустрија   ||   ||   ||  7,01||
|- 
|}
 Полуфинале 
У финале су прасирана прва тројица из обе полуфиналне групе (КВ''')

Финале

Укупни биланс медаља у трци на 60 метара за мушкарце после 7. Европског првенства у дворани 1970—1976.

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Трка на 60 метара
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — 60 метара за мушкарце
 Освајачи медаља на европским првенстава у атлетици у дворани — 60 метара за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — 60 метара за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — 60 метара за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 EAA
 Резултати такмичења ЕПд 1976 на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1976 на сајту todor66.com
 Комплетни резултати ЕПд 1976 у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1976.
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани